Мериан () — фамилия. Известные носители:
 Мериан, Ганс (1857—1902) — немецкий эссеист, музыковед, редактор и переводчик.
 Мериан, Доротея Мария (также известная под фамилией Графф; 1678—1743) — нидерландская и российская художница немецкого происхождения.
 Мериан, Мария Сибилла (1647—1717) — немецкая художница и гравёр времён барокко, энтомолог.
 Мериан, Маттеус (старший) (1593—1650) — швейцарский художник, гравёр и издатель.